Francisco de Solís Quiñones y Montenegro (? – 1545), metge, sacerdot, secretari del papa Pau III.
 Francisco de Solís Osorio, governador de Puerto Rico i de Yucatán ().
 Francisco de Solís y Casáus (1601 - ?), militar espanyol
 Francisco de Solís (1620 - 1684), pintor espanyol
 Francisco Solís Hervás (1657 - 1716), religiós mercedari espanyol.
 Francisco de Solís y Casanova (1695 - ?), alcalde ordinari de Mérida, Yucatán
 Francisco de Solís y Folch de Cardona (1713 - 1775), cardenal espanyol, bisbe de Córdoba i Sevilla.